Weiler kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Villé, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Luxemburg 

 Weiler-lès-Putscheid, ort, Diekirch,

Tyskland 

 Weiler, Cochem-Zell – kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, 
 Weiler, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, 
 Weiler bei Monzingen – kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz, 
 Weiler bei Bingen – kommun i Landkreis Mainz-Bingen i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Weiler (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Feldkirch,